Dietrich von Katlenburg ist der Name folgender Personen:
* Dietrich I. von Katlenburg († 1056), Graf im Lies- und Rittigau 
 Dietrich II. von Katlenburg († 1085), Graf im Lies- und Rittigau 
 Dietrich III. von Katlenburg (um 1075/80–1106), Graf von Katlenburg